Jean-Paul Benoit peut désigner :

 Jean-Paul Benoit (1898-1975), pasteur ;
 Jean-Paul Benoit (1914-1994), aviateur suisse ;
 Jean-Paul Benoit (1936-), avocat et homme politique français ;
 Jean-Paul Benoit (1961-), mutualiste français.

Notes et références